Donkere Sluis (Amsterdam)
 Donkere Sluis (Gouda)